La saison 2019-2020 de Manchester City est la  professionnelle du club et la  en première division anglaise.

Effectif

Transferts

Effectif professionnel actuel 
Le premier tableau liste l'effectif professionnel de Manchester City pour la saison 2019-2020. Le second recense les prêts effectués par le club lors de cette même saison.

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

Compétitions

Pré-saison et matches amicaux

FA Community Shield 

Manchester City, le champion d'Angleterre 2018-2019, affronte le deuxième du championnat d'Angleterre 2018-2019, Liverpool, au Stade de Wembley le  pour l'ouverture de la saison, marquée par le FA Community Shield.

Championnat

Détail des rencontres

Phase aller

Phase retour

Classement

Évolution du classement

FA Cup

Carabao Cup

Ligue des champions

Phase de groupes 
Groupe C de la Ligue des Champions 2019-2020

Phase finale

Matchs officiels de la saison

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Buteurs (toutes compétitions)

Passeurs décisifs (toutes compétitions)

Affluences à domicile 
Affluence de Manchester City à domicile

Notes et références 

Saison du Manchester City Football Club
Manchester City